Juan Ruiz, letterato medievale, autore del Libro de buen amor
 Juan Ruiz de Alarcón (1581-1639), drammaturgo e scrittore messicano.
 Juan Ruiz de Apodaca (1754-1835), primo conte di Venadito, un ufficiale navale spagnolo, viceré della Nuova Spagna (1816-1821), durante la guerra d'indipendenza del Messico
 Juan Ruiz de Arce (1507-1570), militare spagnolo, tra i conquistadores di Francisco Pizarro, autore di una dettagliata relazione sulla conquista del Perù